Красноярск-Северный:

 Красноярск-Северный (аэропорт)
 Красноярск-Северный (аэродром)
 Красноярск-Северный (железнодорожная станция)